1-пропиламин — 1-пропанамин; н-пропиламин; 1-аминопропан;
 2-пропиламин — изопропиламин; 2-пропанамин; 1-метилэтиламин; 2-пропиламин; моноизопропиламин; втор-пропиламин.